Dujardin ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Dujardin (* 1985), britische Dressurreiterin
 Édouard Dujardin (1861–1949), französischer Schriftsteller
 Étienne Dujardin-Beaumetz (1852–1913), französischer Maler
 Félix Dujardin (1801–1860), französischer Biologe
 Francis Dujardin (1910–1984), französischer Schmetterlingskundler
 Jean Dujardin (* 1972), französischer Schauspieler und Comedian
 Karel Dujardin (1622–1678), niederländischer Maler und Radierer
 Paul Dujardin (1894–1959), französischer Wasserballspieler
 Quentin Dujardin (* 1977), belgischer Jazz- und Weltmusiker

Dujardin steht für:
 Dujardin (Unternehmen), Uerdinger Weinbrennerei

Siehe auch:
 Desjardins
 Jardin (Begriffsklärung)